Чарныш — фамилия.

Известные носители:

 Чарныш, Василий Иванович (1759—?) — предводитель дворянства Полтавской губернии.
 
 Чарныш, Осип — московский писатель и переводчик.

См. также 
 Чарныши (польск. Czarnysz) — дворянский род.